Il doppio del torneo di tennis South African Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Frew McMillan che hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e Andrew Pattison 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Kevin Curren /  Heinz Günthardt (primo turno)

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Fritz Buehning /  Johan Kriek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South African Open 1982